Gračišće, gemeente in Kroatië
 Gračišče, plaats in Slovenië